

Воднянці () — село в Видинській області. Входить до складу общини Димово.
 Воднянці () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.